Anastrepha  — род мух из семейства пестрокрылок (Tephritidae).

Описание 
Встречаются только в Новом Свете, в Неарктике (20 видов) и Неотропике (198 видов).
Имеют важное экономическое значение, так как могут приносит вред сельскохозяйственным культурам. Среди кормовых растений: Саподилла (Achras zapota), Звёздное яблоко (Chrysophyllum cainito), мандарин (Citrus reticulata), апельсин (Citrus sinensis), американский абрикос (Mammea americana), Calocarpum sapota, грейпфрут (Citrus paradisi), Pouteria campechiana, кофейное дерево (Coffea liberica), айва (Cydonia oblonga), представители семейств Sapotaceae и Moraceae

Систематика 
Более 200 видов..

Примечания

Литература 
 Caraballo J. 1981. Las moscas de las frutas del género Anastrepha Schiner, 1868 (Diptera: Tephritidae) de Venezuela. [Tesis de Grado] Maracay: Universidad Central de Venezuela, Facultad de Agronomía. 210 p.
 Norrbom, A. L., Kim K. C. 1988. Revision of the schausi group of Anastrepha Schiner (Diptera: Tephritidae), with a Discussion of the Terminology of the Female Terminalia in the Tephritoidea. Ann Entomol Soc Am 81 (2):164-173.
 Norrbom A. L., Zucchi A., Hernández-Ortiz V., 1999. Phylogeny of the Genera Anastrepha and Toxotrypana (Trypetinae: Toxotrypanini) Based on Morphology. p. 299-342. En: M Aluja & A.L. Norrbom, eds., Fruit flies (Tephritidae): Phylogeny and Evolution of Behavior. CRC Press, Boca Ratón. 944 p.

Пестрокрылки
Насекомые Южной Америки
Роды двукрылых